Wodianoje, Wodiane – nazwa toponimów w Rosji i na Ukrainie

Rosja 

:

 Wodianoje – chutor w obwodzie biełgorodzkim
 Wodianoje – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Wodianoje – wieś w obwodzie omskim
 Wodianoje – chutor w obwodzie woroneskim

Ukraina 

:

m.in.:

 Wodiane – wieś w obwodzie mikołajowskim
 Wodiane – wieś w obwodzie odeskim
 Wodiane – wieś w obwodzie połtawskim
 Wodiane – wieś w obwodzie czerkaskim

Zobacz także 
 Wodiany – wieś w osiedlu wiejskim Zaborjewskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim

Strony ujednoznaczniające